Верки — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Верки — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Верки — хутор в Ивьевском районе Гродненской области.

Литва 
 Вяркяй или Верки — один из районов Вильнюса.

Россия 
 Верки — деревня в Кадомском районе Рязанской области.